Blood Money:

 Blood Money — тринадцатый студийный альбом автора-исполнителя Тома Уэйтса.
 Blood Money — седьмой студийный альбом хип-хоп дуэта Mobb Deep.